4-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди мужчин прошёл с 3 по 8 августа 1975 года в Лонг-Биче (штат Калифорния, США) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
Гаити, Канада, Куба, Мексика, США.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 3 августа: Куба — Канада 3:0 (15:5, 15:8, 15:4); США — Гаити 3:0 (15:9, 15:2, 15:12).
 4 августа: Куба — Гаити 3:0 (15:3, 15:3, 15:3); Мексика — Канада 3:0 (15:6, 15:5, 15:6).
 5 августа: Канада — Гаити 3:1 (15:8, 12:15, 15:1, 15:6); Мексика — США 3:2 (6:15, 15:2, 15:7, 9:15, 15:12).
 7 августа: Куба — Мексика 3:0 (15:12, 15:3, 15:12); США — Канада 3:0 (15:9, 15:4, 15:4).
 8 августа: Мексика — Гаити 3:0; Куба — США 3:0 (15:5, 15:8, 15:6).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди мужчин
1975 год в волейболе